Bij gebouwen zorgt de deklaag voor de bescherming van de gebruikte bouwmaterialen tegen weersinvloeden, maar bijvoorbeeld ook tegen ongedierte. 
 Op verkeerswegen wordt de deklaag, ook wel toplaag genoemd, vooral gebruikt om de rij-eigenschappen en de slijtweerstand van de weg te verbeteren. Meestal is dit asfalt.
Een deklaag wordt ook aangebracht om  materiaal te beschermen tegen verrotting of corrosie. Bij hout en metaal wordt dikwijls verf gebruikt.
 Een beschermende deklaag van textiel (kleding) wordt gebruikt om het menselijk lichaam tegen koude, regen en zonnestraling te behoeden.
 Een oppervlaktebehandeling of coating is een handeling waarbij een deklaag op een ondergrond wordt aangebracht.

Natuur 
 Deklagen komen ook in de natuur voor, zoals de korst van de aarde: deze deklagen worden continentale platen genoemd, ze beschermen tegen het magma dat zich er onder bevindt.

 Ook de bodem heeft een deklaag, die humuslaag genoemd wordt en vol voedingstoffen zit. Als een deklaag beschadigd wordt door erosie kan er woestijnvorming optreden.